Ирина Олеговна Григорьева () — российская футболистка и хоккеистка с мячом. Мастер спорта по футболу, мастер спорта международного класса по хоккею с мячом на льду. Участница чемпионата мира по футболу 1999 и чемпионатов Европы 1997 и 2001 годов.

Первой из российских футболисток забила 100 мячей в играх чемпионатов СССР и России, Кубках страны и в матчах за сборную страны, но по феминисти́ческому признаку не включена в «Клуб Григория Федотова». Единственная российская футболистка, которая выступала в составе сборной мира в 1999 году против сборной США.

Карьера 
В спорт пришла в 14 лет, когда её заметил тренер жэковского клуба «Олимп» (Ясенево), который предложил ей попробовать свои силы в хоккее на траве. В 1989 году выступала в 16-летнем возрасте за команду высшей лиги «Спартак» (Москва). Летом играла за «Спартак» в хоккей на траве, зимой за «Станкоагрегат» — в хоккей с мячом.

В какой-то момент тренеру предложили сделать команду футбольной. Вскоре «Станкоагрегат» нашёл нового спонсора, был переименован в «Интеррос» и стал чемпионом России. В конце 1992 Григорьева получила предложение из Франции, где её хорошо знали по выступлениям за сборную. Пять месяцев играла за «Лион», где была единственным легионером, стала чемпионкой Франции и получила приз лучшей иностранной футболистки года. Её французскую карьеру прервала тяжёлая травма и операция на колене.

Весной 1994 получила приглашение от самарского ЦСК ВВС. Григорьева, как и другие игроки ЦСК ВВС, являлась прапорщиком российской армии. Всего в составе самарской команды провела 181 матч в Чемпионатах России и забила 77 голов (в 1994-2002 гг. провела 150 матчей и забила 72 гола, в 2003 году провела 14 матчей и забила 3 гола и в 2004 году провела 17 матчей и забила 2 гола).

14 февраля 1999 в Сан-Хосе (Калифорния) состоялся женский футбольный матч сборной мира с командой США, в сборной мира сыграла Григорьева.

Достижения 

командные
 Чемпионат России по футболу среди женщин
 Чемпионка России (4): 1992, 1994, 1996, 2001
 вице—чемпионка России (3): 1995, 1997 и 1998
 бронзовый призёр России (3): 1999, 2000 и 2003
 Чемпионат Франции по футболу среди женщин
 Чемпионка Франции (1): 1993de
 Кубок России по футболу среди женщин
 Обладатель Кубка (2): 1992, 1994
 Финалист Кубка (3): 1995, 1996 и 2002
 Обладатель Кубка Содружества (1): 1996

 участник 1/4 финала Кубка УЕФА (1): 2002/2003

 Победитель турнира «Кубанская весна» (2): 2003 и 2004

личные
 вошла в символическую сборную России 25-летия (2013)
 автор первого Хет-трика в чемпионатах России (6 мая 1992: «Интеррос» (Москва) — «ИнтерЛенПром» (Санкт-Петербург) 5:0)
 была многолетним капитаном сборной, в том числе на финальных турнирах: Чемпионат Европы-1997 и Чемпионат мира-1999
 по итогам сезонов входила в список «33 лучших футболистки страны» (10): 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2004

Командная статистика 
клубная

матчи за сборную страны
Ирина Григорьева провела за сборную страны 120 матчей (Источник).

 Женская сборная СССР по футболу

 Женская сборная СНГ по футболу

 Женская сборная Мира по футболу

Женская сборная России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Суперзвезда женской сборной из 90-х: брала чемпионат Франции, забивала на ЧМ пушкой страшной, играла за сборную мира

Футболистки России
Игроки женской сборной СССР по футболу
Игроки женской сборной России по футболу
Хоккеисты с мячом России
Игроки ЖФК «Интеррос»
Игроки ЖФК «Олимпик Лион»
Игроки ЖФК ЦСК ВВС
Игроки ЖФК «Спартак»
Игроки ЖФК «Надежда»
Мастера спорта России международного класса